

Događaji

Rođenja 
 Heraklit, grčki filozof († 475. pr. Kr.)

Smrti